Saint-Pierre-et-Miquelon La Première peut désigner :
 Saint-Pierre-et-Miquelon La Première, une chaîne de télévision ;
 Saint-Pierre-et-Miquelon La Première, une chaîne de radio.